Grasmere kan syfta på:

Geografi

Storbritannien 

 Grasmere (sjö i Storbritannien), England, 
 Grasmere (by) – en by i England

Robotskapade Storbritannienförgreningar